Mohamed Zidan (ur. 1978) – egipski wioślarz
 Mohamed Zidan (ur. 1981) – egipski piłkarz